Нио́бий-о́лово — одно из нижеперечисленных интерметаллических соединений олова и ниобия (станнидов ниобия):

 дистаннид ниобия NbSn;
 станнид триниобия NbSn;
 пентастаннид гексаниобия NbSn.

Наиболее часто термин применяется к станниду триниобия, широко используемому сверхпроводнику.